Рудюк — українське прізвище

 Димитрій (Рудюк)
 Рудюк Наталія Микитівна
 Рудюк Володимир Миколайович
 Рудюк Богдан Андрійович
 Рудюк Максим Павлович